Joachim Bieber (* 29. April 1950 in Glattbach) ist ein deutscher Kommunalpolitiker (CSU) und war von 1990 bis 2014 Bürgermeister der Stadt Miltenberg.

Leben 
Joachim Bieber wuchs in Glattbach auf und legte sein Abitur am Marianum Buxheim ab. Sein jüngerer Bruder Clemens Bieber ist Domkapitular im Bistum Würzburg. Bieber studierte Rechtswissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist seitdem Mitglied der katholischen Studentenverbindung K.D.St.V. Franco-Raetia zu Würzburg im CV. 1978 legte er das zweite juristische Staatsexamen ab und wurde 1978 Assessor der Regierung von Unterfranken. 1979 wurde er Juristischer Abteilungsleiter beim Landratsamt Miltenberg.

Bieber ist römisch-katholischer Konfession; er ist verheiratet und hat einen Sohn.

Politik 
Am 1. Mai 1990 wurde Bieber als Bürgermeister von Miltenberg vereidigt. Bieber wurde bei den Kommunalwahlen 1996, 2002 und 2008 in seinem Amt bestätigt.
Bei den Kommunalwahlen 2014 trat er nicht mehr an, obwohl er die Altersgrenze für Beamte nach dem Bayerischen Beamtengesetz noch nicht erreicht hatte.
Er ist Mitglied der CSU, des Kreistages Miltenberg und im Ausschuss für mittlere Städte des Deutschen Städtetages.

Ehrenämter 
Bieber ist in zahlreichen Ehrenämtern engagiert. Unter anderem ist er Vorsitzender des Vereins
„Bruderdienst St. Jakobus“, stellv. Vorsitzender des Miltenberger Musikvereins und aktives Mitglied der Stadtkapelle Miltenberg.

Weblinks 
 
 Informationen über Bieber auf den Seiten der Stadt Miltenberg

Einzelnachweise 

Bürgermeister (Miltenberg)
CSU-Mitglied
Korporierter im CV
Deutscher
Geboren 1950
Mann